Джон Ма́кинтайр (, или , или ):  (1855—1935) — католический архиепископ Бирмингема.
 Макинтайр, Джон (1907—1991) — американский актёр кино и телевидения.
  (род. 1969) — канадский хоккеист.
  (род. 1970) — американский барабанщик.